

Села:
 Білоусівка (Білоусівка 2-га; див. нижче) — Вінницька область, Тульчинський район
 Білоусівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Білоусівка — Одеська область, Подільський район
 Білоусівка — Полтавська область, Глобинський район
 Білоусівка — Полтавська область, Чорнухинський район
 Білоусівка — Сумська область, Сумський район
 Білоусівка — Харківська область, Нововодолазький район
 Білоусівка — Черкаська область, Драбівський район
 Білоусівка — Чернівецька область, Дністровський район

 Білоусівка — село Роздільнянського району Одеської області приєднано до села Поташенкове
 Білоусівка — колишнє село Середино-Будського району Сумської області, зняте з обліку 19 жовтня 2000 року
 Білоусівка Перша (до 1971) — село Тульчинського району Вінницької області приєднано до села Суворовське (Тульчинський район)
 Білоусівка Друга (до 1971) — село Тульчинського району Вінницької області перейменоване на село Білоусівка (Тульчинський район)

Селище:
 Білоусівка — Сумська область, Конотопський район

Див. також 
 Білоусівська сільська рада
 Білоусовка
 Білоусове
 Білоус